Fouta (groupe de reggae)
 Fouta (cheval), race équine.
 Fouta (vêtement), étoffe qu'on place sur le dos ou qu'on attache à la ceinture.
 Fouta-Djalon, région et massif montagneux de Guinée.
 Fouta-Toro, region du Sénégal.
 Le Fouta, un patrouilleur de la Marine sénégalaise.